Суперлига Србије, из спонзорских разлога Моцарт Бет Суперлига (-{Mozzart Bet SuperLiga}-), службено је име главне професионалне фудбалске лиге Србије. Нижи ранг такмичења је Прва лига Србије. Суперлига Србије је формирана 2006. након распада заједничке државе Србије и Црне Горе и расформирања бивше Прве лиге Србије и Црне Горе. 

Од сезоне 2009/10. лига броји 16 клубова, за разлику од претходних сезона када је имала 12. Од 2006. до 3. октобра 2008. званичан назив лиге је био Меридијан Суперлига (-{Meridian SuperLiga}-), а назив је промењен званичним потписивањем уговора Фудбалског савеза Србије и Апатинске пиваре, те је од 2008. до 2015. године лига носила назив Јелен Суперлига (-{Jelen SuperLiga}-).  

Од сезоне 2022/2023, спортска кладионица Моцарт Бет (-{Mozzart Bet}-) нови је насловни и генерални спонзор фудбалске Суперлиге Србије.

Систем такмичења 
У сезони 2006/07, првој сезони Суперлиге Србије под новим именом након расформирања Прве лиге Србије и Црне Горе, првенство је било организовано у 32 кола и спроводило се у два дела. У првом делу су се 22 утакмице играле по двоструком бод систему (11+11). У другом делу се играло 10 кола (5+5) за надигравање где су клубови који би заузели места од 1. до 6. играли за првака Суперлиге и пласман у УЕФА такмичења, а клубови од 7. до 12. места – за опстанак у лиги. У сезонама 2007/08 и 2008/09. лига се играла по трокружном систему (33 кола), а од сезоне 2009/10 лига је проширена са 12 на 16 клубова, пет нових клубова је ушло у Суперлигу из Прве лиге, а из ЈСЛ је испао само један клуб. Извршни одбор ФСС на 24. седници одржаној 11. јула донео је одлуку да ће од сезоне 2013/14. биће уведен бараж за попуну Супер лиге у којем ће учествовати 14. пласирани тим Супер лиге односно трећепласирани Прве лиге.

Првак Суперлиге Србије има обезбеђено место у 2. колу квалификација УЕФА Лиге шампиона, а другопласирани и трећепласирани тим обезбеђују учешће у 2. колу квалификација УЕФА лига Европе. Победник Купа Србије почиње такмичење у 3. колу квалификација УЕФА лига Европе. Пошто је Интертото куп укинут, четвртопласирани тим има шансу да учествује у УЕФА лиги Европе ако су оба финалиста Купа Србије већ обезбедила учешће у европским такмичењима преко позиције у лиги.

Клубови у сезони 2022/23.

Прваци

Првенство СР Југославије

Првенство Србије и Црне Горе

Првенство Србије

Укупна табела Суперлиге Србије 2006—2022. 
Стање на дан 22. мај 2022. Имена клубова који учествују у сезони 2022/23. Суперлиге су подебљана.

НАПОМЕНА: У појединим сезонама такмичење у Суперлиги је било подељено на две фазе — прелиминарну (16 клубова, 30 кола, двокружни бод систем) и финалну (две групе по 8 клубова: доигравање и плеј-аут, 7 кола, једнокружни бод систем). Бодови освојени у прелиминарној фази су се половили пред почетак такмичења у финалној. У овој табели рачунат је укупан број бодова који су тимови освојили у току целе сезоне (без половљења бодова).

Поз. = Позиција; С = Учествовао сезона; ИГ = Играо утакмица; П = Победио; Н = Нерешено; И = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; Бод. = Бодова ; 1. = Освајао прво место ; 2. = Освајао друго место ; 3. = Освајао треће место; НП = Највиши пласман

Лига или статус у сезони 2021/22:

Учешће и пласман клубова по сезонама

Играчки рекорди

Најбољи стрелци
Болдовано Тренутно игра у Суперлиги Србије.
Искошено Игра ван Суперлиге Србије.

Највише одиграних утакмица
Болдовано Тренутно игра у Суперлиги Србије.
Искошено Игра ван Суперлиге Србије.

УЕФА ранг листа

Националне лиге 
Стање након сезоне 2021/22.

Тимови 
Стање након сезоне 2021/22.

Види још 
 Прва лига Србије
 Српска лига
 Зонске лиге
 Прва лига СР Југославије
 Прва лига Србије и Црне Горе
 Првенство Југославије
 Куп Србије

Референце

Спољашње везе 
 
 Званични сајт „Суперлиге Србије“ www.superliga.rs 
 Резултати и табеле „Суперлиге Србије“ www.srbijasport.net 
 Резултати и табеле „Суперлиге Србије“ www.fss.rs 
 Резултати и табела „Суперлиге Србије“ www.uefa.com        
 Комплетан преглед дешавања, резултата, табела, тимова и играча „Суперлиге Србије“ www.jelenfootball.com 

Суперлига Србије у фудбалу
Фудбалске лиге
Фудбалске лиге у Србији